Осада Риги:
 Осада Риги (1484) — осада и взятие Рижского замка, находившегося под контролем Ливонского ордена, жителями Риги.
 Осада Риги (1491) — осада и взятие Риги рыцарями Ливонского ордена.
 Осада Риги (1605) — неудачная осада Риги, находившейся под польским контролем, шведскими войсками в ходе польско-шведской войны 1600—1611 годов
 Осада Риги (1617) — неудачная осада Риги шведскими войсками.
 Осада Риги (1621) — осада и взятие Риги войсками Густава II Адольфа в ходе польско-шведской войны.
 Осада Риги (1656) — безуспешная осада Риги русскими войсками (Русско-шведская война 1656—1658)
 Осада Риги (1700) — безуспешная осада Риги саксонскими войсками, послужившая началом Северной войны
 Осада Риги (1710) — осада и взятие Риги войсками Петра I в ходе Северной войны
 Оборона Риги (1812) — оборона Риги от французских и прусских войск в ходе Отечественной войны 1812 года
 Оборона Риги (1941)  —  оборона Риги от вермахта в ходе Второй мировой войны.